

Pessoas
Hakan Balta (n. 1983) - jogador de futebol da Turquia, nascido na Alemanha
Hakan Yakın (n. 1977) - jogador de futebol da Suiça
Hakan Ünsal (n. 1973) - jogador de futebol da Turquia, que competiu na Taça do Mundo de 2002
Hakan Şükür (n. 1971) - jogador de futebol da Turquia, que jogou em equipas na Turquia e Itália

Desambiguações de antropônimos